Breite Straße 42 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 42 (Quedlinburg)
 Breite Straße 42 (Velten)
 Breite Straße 42 (Wernigerode)